Астрономи́ческая улица — название улиц в различных городах.

Россия 
 Астрономическая улица — улица в Астрахани.
 Астрономическая улица — улица в Казани.
 Астрономическая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Астрономическая улица — улица в Петергофе и Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга.
 Астрономическая улица — улица в Хабаровске.

Казахстан 
 Астрономическая улица — прежнее название улицы Габдуллина в Алма-Ате.